Dock steht für:

 Dock (Schifffahrt), Anlage zur Aufnahme und Trockenlegung von Schiffen
 Dock (Software), Bestandteil der grafischen Benutzeroberfläche
 Dockingstation, ein tragbares Gerät, das mit einem festen Netz verbunden werden kann
 Dock (Technik), Teil einer Kupplungseinrichtung

geographische Objekte:

 Hohe Dock, Gipfel der Glocknergruppe im Bundesland Salzburg, Österreich 

Dock ist der Familienname folgender Personen:
 Lavinia Dock (1858–1956), US-amerikanische Krankenschwester, Pflegewissenschaftlerin und Pflegehistorikerin

Siehe auch:
 Doc
 Dok
 Dogg
 Docks